McMinnville peut désigner deux villes américaines :

 McMinnville, ville de l'Oregon, siège du comté de Yamhill ;
 McMinnville, ville du Tennessee, dans le comté de Warren.

Homonymie de localités aux États-Unis